Unter der Baureihe SJ B waren verschiedene Bauserien und Unterbauarten der schwedischen Staatsbahnen Statens Järnvägar eingeordnet:
 SJ B (I), Achsfolge 1'B n2
 deren Unterbauarten 
 SJ Ba
 SJ Bb
 SJ Bb1
 SJ Bb2
 SJ B (II), Achsfolge 2'C h2